Сандо́мирський (, , ) — прізвище, утворене на слов'янський зразок від назви міста Сандомир. Носії цього прізвища — переважно євреї.

Персоналії 
 Сандомирський Арон Соломонович (1881—1938) — революціонер, меншовик, член РСДРП, публіцист.
 Сандомирський Борис Петрович (1938—2018) — доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Сандомирський Герман Борисович (1882—1938) — радянський політичний діяч, журналіст і письменник.

Топоніми 
 Баранув-Сандомирський — місто в Польщі.
 Сандомирський повіт — повіт Свентокшиського воєводства Польщі.
 Сандомирський плацдарм — плацдарм, зайнятий радянськими військами під час Львівсько-Сандомирської операції.

Єврейські прізвища